Гизель-Дере — топоним тюркского происхождения, означающий в переводе "красивую долину" (от слова гузель и , долина или , ущелье):
 Гизель-Дере — посёлок в Туапсинском районе Краснодарского края.
 Гизель-Дере — платформа Северо-Кавказской железной дороги РЖД.